Hrvatska:
 Podglavica (Rogoznica), naselje u općini Rogoznica

BiH:
 Podglavica (Glamoč, BiH), naselje u općini Glamoč

Crna Gora:
 Podglavica (Danilovgrad, Crna Gora), naselje u općini Danilovgrad